Teufelsbrücke steht für:

in deutschsprachigen Gebieten:
 Teufelsbrücke (Altenstein), Hängebrücke im Altensteiner Park, Altenstein in Thüringen
 Teufelsbrücke (Berlin), ein Viadukt im Park Klein-Glienicke, Berlin

 Teufelsbrücke (Deister), Naturdenkmal im Deister bei Rodenberg 
 Weidendammer Brücke, in Eberswalde, Brandenburg (Name der Reste eines Vorgängerbaues)
 Teufelsbrücke (Egg), Brücke über die Sihl in Egg bei Einsiedeln, Schwyz

 Teufelsbrücke (Finkenberg), Brücke über den Tuxerbach bei Tux im Zillertal, Tirol
 eine Straßenbrücke in Flensburg zwischen Jürgensby und Fruerlund, siehe Bismarckstraße (Flensburg) #Teufelsbrücke
 Teufelsbrücke im Staatspark Wilhelmsbad, Hanau, eine Kettenbrücke

 Teufelsbrücke (Inzigkofen), im Fürstlichen Park zu Inzigkofen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

 Teufelsbrücke, umgangssprachlich für die Innbrücke Königswart im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Teufelsbrücke, umgangssprachlich für die Rakotzbrücke in Kromlau, Sachsen
 Teufelsbrücke (Lüneburg), Brücke über die Ilmenau in Lüneburg
 Teufelsbrücke (Mannheim), Drehbrücke in Mannheim-Jungbusch
 Teufelsbrücke (Nürtingen) in Nürtingen, Baden-Württemberg
 Teufelsbrücke (Schöllenen), Brücke über die Reuss am Gotthardpass in der Schöllenen, Uri

 Teufelsbrücke (Turrach), Brücke über den Stangenbach in Winkl bei Ebene Reichenau an der Turracher Höhe, Kärnten
 Teufelsbrücke (Wupper), ehemalige Fußgängerbrücke bis 1975 über die Wupper im Friedenstal, Solingen

weitere Brücken, die übersetzt Teufelsbrücke heißen:

 Djawolski most, Brücke über den Arda in Bulgarien
 Kuradisild (Tartu), Estland
 Pont du Diable (Bellecombe-en-Bauges), Brücke bei Bellecombe-en-Bauges, Savoie, Frankreich
 Pont du Diable (Céret), Vieux Pont, Brücke im Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich
 Pont du Diable (Crouzet-Migette), Brücke bei Crouzet-Migette, Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Pont du Diable (Hérault), Pont du Gour noir, Brücke im Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich

 Ponte del Diavolo, Lanzo Torinese, Italien
 Ponte della Maddalena, Ponte del Diavolo, Brücke in Borgo a Mozzano, Italien
 Pont del Diable (Cardona), Brücke in Katalonien, Spanien
 Aqüeducte de les Ferreres, Brücke in Katalonien, Spanien
 Pont del Diable (Martorell), Brücke in Katalonien, Spanien

  Devil’s Bridge (Kirkby Lonsdale), Brücke bei Kirkby Lonsdale, England, Vereinigtes Königreich
 Devil’s Bridge (Ceredigion), Brücke über den Mynach (Wales), Vereinigtes Königreich
 eine natürliche Brücke auf der Gezeiteninsel Worm’s Head (Wales), Vereinigtes Königreich

 Devil’s Bridge (Antigua), Naturdenkmal auf Antigua

Sonstiges:

 Devil's Bridge (2010), im Jahr 2010 erschienener britisch-australischer Film

Siehe auch:

 Teufelsbrück Name eines Schiffsanlegers für Elbfähren in Hamburg im Vorort  Klein-Flottbek.  
 Teufelsgrabenbrücke
 Teufelstalbrücke
 Ponte del Diavolo (Spiel)